Sune ist:

 ein skandinavischer und afrikanischer Vorname, siehe Sune (Vorname)
 der sardische Name der Gemeinde Suni in der Provinz Oristano, Italien

Suñé ist der Familienname folgender Personen:

 Jaume Plensa i Suñé (* 1955), spanischer Bildhauer und Künstler, siehe Jaume Plensa
 Miguel Lluch Suñé (1922–2016), spanischer Filmregisseur, siehe Miguel Lluch
 Roser Suñé Pascuet (* 1960), andorranische Politikerin
 Rubén Suñé (1947–2019), argentinischer Fußballspieler